Коровоу (, дословно «Новое село») — посёлок в Фиджи, в провинции Тайлеву. Коровоу находится в 31 километре от Наусори.

Посёлок считается центром молочной промышленности Фиджи, которая была основана в конце Первой мировой войны британскими поселенцами. Потомки первых поселенцев до сих пор управляют несколькими молочными фермами в поселении.

Во время переворота на Фиджи в 2000 году сторонники мятежника Джорджа Спейта терроризировали город и прилегающую сельскую местность, и поступали сообщения о том, что полицейские покидают свои посты.

В посёлке есть больница (). Недалеко от Коровоу находится пристань Натови, порт, через который ходят паромы в Овалау и Вануа-Леву.

Ссылки 
 Коровоу на карте

Населённые пункты Фиджи